GCG steht für:
 den Teil eines Tripletts eines Codons, siehe Genetischer Code #Codon
 Georg-Cantor-Gymnasium in Halle (Saale)
 German Combined Quasigeoid 2016, ein Quasigeoid-Modell
 Gesamtverband Christlicher Gewerkschaften Deutschlands
 Glucagon, ein Peptidhormon

Abkürzung